Les Salelles - két franciaországi község elnevezése:

 Les Salelles (Ardèche)
 Les Salelles (Lozère)